

Козловське сільське поселення — сільське поселення, Атяшевський район, Марій Ел
 Козловське сільське поселення — сільське поселення, Калганський район, Забайкальський край
 Козловське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія